Сто́рож — українське прізвище. Походить від загальної назви «сторож».

Персоналії 
 Богдан Сторож ( 1945) — український вчений у галузі машинобудування
 Олег Сторож ( 1949) — український математик

Інше 
 Сторож — спеціально призначена особа для охорони якихось об'єктів.

Див. також 
 Сторожа
 Страж

Українські прізвища